Szymon Szczawiński (1515 - 1589) – Poseł województwa łęczyckiego na sejm 1562/1563 roku, sejm 1565 roku, sejm koronacyjny 1576 roku.
 Szymon Szczawiński (1781 - 1829) –  burmistrz miasta Łodzi.